— воинское подразделение японской Императорской армии четырёх различных формирований.

Впервые сформирована во время японо-китайской войны (1894—1895). С 27 сентября 1894 года по 14 мая 1895 года в составе 1-й, 2-й, 6-й пехотных дивизий и 12-й смешанной бригады находилась под командованием генерала Ояма.

Второе формирование состоялось после начала русско-японской войны. С 6 марта 1904 года по 2 января 1906 года армия под руководством генерала Оку принимала участие в большинстве сражений войны, в том числе в боях у Цзиньчжоу, Вафангоу, Дашицяо, в сражении на реке Шахе, при Ляояне, Сандепу, в Мукденском сражение.

Третье формирование произошло 23 августа 1937 года в связи с очередной японо-китайской войной. Входила в состав Северо-Китайского фронта. Участвовала в битве за Пекин-Тяньцзинь, Тяньцзинь-Пукоуской операции, битве за Сюйчжоу и битве за Тайэрчжуан. До поражения при Тайэрчжуане командовал генерал Нисио, затем принц Нарухико. Расформирована 15 декабря 1938 года .

Четвёртый и последний раз 2-я армия была сформирована 4 июля 1942 года. Назначена в состав 1-го фронта в Маньчжоу-го. 30 октября 1943 года передана 2-му фронту. На заключительной стадии войны, 30 июня 1945 года, переведена в Южную группу армий, на Сулавеси.

Боевой состав армии

1-я дивизия (Токио) 
 1-я пехотная бригада
 1-й пехотный полк
 15-й пехотный полк
 2-я пехотная бригада
 2-й пехотный полк
 3-й пехотный полк
 1-й кавалерийский полк
 1-й полк полевой артиллерии
 1-й инженерный полк
 1-й транспортный полк

4-я дивизия (Осака) 
 7-я пехотная бригада
 8-й пехотный полк
 70-й пехотный полк
 32-я пехотная бригада
 37-й пехотный полк
 61-й пехотный полк
 4-й кавалерийский полк
 4-й полк полевой артиллерии
 4-й инженерный полк
 4-й транспортный полк

Примечания

Литература 
 Jowett, Bernard (1999). The Japanese Army 1931-45 (Volume 2, 1942-45). Osprey Publishing. ISBN 1-84176-354-3.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937—1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.
 Marston, Daniel (2005). The Pacific War Companion: From Pearl Harbor to Hiroshima. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-882-0.
 秦郁彦編『日本陸海軍総合事典』第2版、東京大学出版会、2005年。
 外山操・森松俊夫編著『帝国陸軍編制総覧』芙蓉書房出版、1987年。

Источники 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 2nd Army

Японские армии во Второй мировой войне